Fossaria peninsulae är en snäckart som först beskrevs av Walker 1908.  Fossaria peninsulae ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
peninsulae